Money Mad – cortometraggio del 1908 diretto da David W. Griffith
 Avidità del danaro (Money Mad) – film del 1918 diretto da Hobart Henley
 Money Mad – film del 1934 diretto da Frank Richardson